Syra kan avse:

Syra – ett ämne som genom dissociation kan avge protoner
Syros – en ö i Kykladerna
Syra – slang för drogen LSD

Sammansättningar
 Harsyra – en växt med syrlig smak
 Ängssyra – en växt med syrlig smak